Glatzberg ist der Name folgender Orte:
 Glatzberg (Heldenstein), Ortsteil der Gemeinde Heldenstein, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Glatzberg (Gemeinde Pischelsdorf), Ortschaft der Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Glatzberg (Gemeinde Fehring), Weiler in der Gemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Glatzberg (Gemeinde Jagerberg), Ortsteil von Jagerberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Glatzberg (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Glatzberg (Ybbstaler Alpen), Berg bei Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich (Höhe 904 m)

Siehe auch:
 Glatzenberg (Begriffsklärung)